Томас Голд (; 22 мая 1920 — 22 июня 2004) — американский астроном.

Член Лондонского королевского общества (1964) и Национальной академии наук США (1968).

Биография 
Родился в Вене. Его отец — Макс Голд — был крупным промышленником, мать — Жозефин Мартин — актрисой. В конце 1920-х годов семья поселилась в Берлине, откуда они были вынуждены бежать в 1930-х годах в связи с ростом антисемитских настроений в стране. Учился в школе Lyceum Alpinum Zuoz (Швейцария), в 1942 окончил Тринити-колледж Кембриджского университета (Англия). В 1942—1946 занимался радарными исследованиями в Британском адмиралтействе, в 1948—1952 преподавал в Кембриджском университете, в 1952—1956 — старший помощник королевского астронома в Гринвичской обсерватории. С 1957 жил в США. До 1959 — профессор астрономии Гарвардского университета, с 1959 — профессор астрономии Корнеллского университета и директор Центра радиофизики и космических исследований этого университета. 

Круг научных интересов Голда очень широк. В космологии является одним из авторов (вместе с Г. Бонди и Ф. Хойлом) теории стационарной Вселенной (1948). Изучил свойства замкнутой Вселенной, в которой крупномасштабные вариации плотности могут рассматриваться как отдельные вселенные — подсистемы более низкого порядка. В рамках общей теории относительности обсудил вопросы, связанные с природой времени. Исследовал некоторые проблемы динамики Солнечной системы (движение оси вращения Земли, осевое вращение Меркурия, Венеры). Большое число работ посвятил происхождению и природе космических лучей, в частности изучал частицы высоких энергий, возникающие при вспышках на Солнце и ускоряемые в межпланетных магнитных полях. Разрабатывал теорию происхождения солнечных вспышек. Предложил объяснение мощного оптического и радиоизлучения квазаров как следствия столкновений звезд в этих системах. После открытия пульсаров в 1968 первым предложил модель этого феномена как быстро вращающейся нейтронной звезды. В этой модели магнитная ось звезды, одновременно являющаяся осью конуса, в котором сосредоточено мощное излучение, не совпадает с её осью вращения, и поэтому наблюдатель воспринимает излучение в виде импульсов. Рассмотрел пульсары как один из возможных источников космических лучей.

Выполнил также ряд исследований природы лунной поверхности и её эволюции. В своё время пользовалась популярностью гипотеза Голда, согласно которой поверхность Луны покрыта слоем пыли большой толщины. По мнению Голда, в результате постоянной бомбардировки микрометеоритами на поверхности Луны образовался огромный запас тонко раздробленных минеральных частиц; перемещаясь, эти частицы скапливаются в понижениях, в результате чего в лунных морях толщина слоя рыхлой пыли может колебаться от нескольких метров до нескольких километров. Гипотеза Голда хорошо объясняет оптические свойства и низкую теплопроводность лунного грунта. Дальнейшее изучение свойств мелкодисперсных пылевых частиц показало, что в условиях Луны (вакуум и действие космической радиации) они должны слипаться в агрегаты и образовывать отложения, рыхлые на поверхности и более плотные в глубине.

Ряд работ относится к геофизике, а также биофизике (автор физических теорий органов чувств человека).
Один из исследователей гипотезы абиогенного происхождения нефти.

Золотая медаль Королевского астрономического общества (1985).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Голд, Томас 
 Thomas Gold. 22 May 1920 — 22 June 2004 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 2006, vol. 52, pp. 117—135, plate, by Sir Hermann Bondi 

Астрономы по алфавиту
Астрономы США
Астрономы XX века
Члены Национальной академии наук США
Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Кембриджского университета
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Космологи
Профессора Гарвардского университета
Профессора Корнеллского университета